Бритс — административный центр местного муниципалитета Мадибенг в районе Боджанала Платинум Северо-Западной провинции (ЮАР).
 Бритс, Оккерт (; род. 22 августа 1973, Эйтенхахе) — южноафриканский легкоатлет, специализирующийся в прыжках с шестом.
 Бритс, Схалк (; род. 16 мая 1981, Эмпангени) — южноафриканский регбист, игрок национальной сборной ЮАР и клуба «Сарацины».